Le thème iconographique de l'Annonciation est un thème récurrent chez Botticelli, et plusieurs de ses œuvres qui nous sont parvenues (sept tableaux du sujet et un panneau de prédelle) portent ce titre :
 L'Annonciation de San Martino alla Scala de 1481, Galerie des Offices de Florence ;
 L'Annonciation du Cestello de 1489-1490 ;
 L'Annonciation, vers 1490, Glen Falls,  Hyde Collection Art Museum ;
 L'Annonciation, en tempera sur panneau de , réalisée entre 1490 et 1492, partie d'une prédelle ;
 L'Annonciation, en tempera sur toile de  réalisée entre 1490 et 1493, conservée au Metropolitan Museum of Art de New-York ;
 L'Annonciation de l'église San Barnaba de Florence de 1493, Kelvingrove Art Gallery and Museum de Glasgow ;
 L'Annonciation, de 1495, Niedersächsisches Landesmuseum, Hanovre ;
 Annonciation d'encadrement, deux panneaux : Ange annonciateur  et  Vierge annoncée, musée des Beaux-Arts Pouchkine.

Notes et références

Voir aussi 

 00